Numeracja Aryabhata to system liczbowy oparty na fonemach sanskrytu. Został wprowadzony na początku VI wieku przez Aryabhata w pierwszym rozdziale zatytułowanym Gītika Padam w jego dziele Aryabhatiya. Polega on na przyporządkowaniu wartości numerycznej każdej sylabie o postaci spółgłoska+samogłoska możliwej w sanskrytowej wymowie. Od ka = 1 do hau = 1018.

Historia
Podstawy tego systemu liczbowego są wspomniane w drugiej strofie pierwszego rozdziału Aryabhatiya.

Litery Varga (grupa/klasa) od Ka do Ma są umieszczone na pozycjach varga (pierwsze, setne, dziesięciotysięczne ... itd), a litery Avarga takie jak  Ya, Ra, La... na pozycjach avarga (dziesiąte, tysięczne ... itd).

Litery Varga (grupa/klasa) od Ka do Ma mają przyporządkowane wartości 1, 2, 3... aż do 25, a litery Avarga mają wartości 30, 40, 50 aż do 100. W literach Varga i Avarga można używać nowe symbole poza dziewiąta samogłoską (pozycją).

Wartości samogłosek są następujące: i = 100; u = 10000; ru = 1000000 itd.

Aryabhata stosował ten system do prezentacji małych i dużych liczb w swoich matematycznych i astronomicznych obliczeniach. Jego system można używać do prezentacji ułamków i liczb mieszanych. Na przykład nga to 1/5, nja to 1/10 a Jhardam (jha=9; jego pół) = 4½.

Przykład

Tradycyjny porządek cyfr indyjskich jest odwrócony w porównaniu do współczesnego zapisu.

Tabela liczebników

Bibliografia
 Kurt Elfering: Die Mathematik des Aryabhata I. Text, Übersetzung aus dem Sanskrit und Kommentar. Wilhelm Fink Verlag, München, 1975, 
 Georges Ifrah: The Universal History of Numbers. From Prehistory to the Invention of the Computer. John Wiley & Sons, New York, 2000, . 
 B. L. van der Waerden: Erwachende Wissenschaft. Ägyptische, babylonische und griechische Mathematik. Birkhäuser-Verlag, Basel Stuttgart, 1966, 
 

Systemy liczbowe